Salur steht für:

 Salur, Oghusen-Stamm

Salur ist der Name folgender Orte in Indien:

 Salur (Andhra Pradesh), Stadt im Distrikt Vizianagaram, Andhra Pradesh
 Salur (Tamil Nadu), Dorf im Distrikt Kanchipuram, Tamil Nadu

Salur ist der Familienname folgender Personen:
 Saman Salur (* 1976), iranischer Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur